Грант Дейл Кемп (, родился 31 октября 1988 года в Кейптауне) — гонконгский и южноафриканский регбист, нападающий (проп) команды «Вэлли»  и национальной сборной Гонконга.

Биография 
Окончил , учился в университетах Кейптауна и Претории. Выступал в  за команды «Айки Тайгерс» в 2010 году и «Претория Тёркс» в 2011—2012 годах. В 2012 году выступал в Первом дивизионе Кубка Карри за «Саут-Уэстерн Дистрикт Иглз». В 2013 году дебютировал в Супер Регби за «Саутерн Кингз». В 2015 году перебрался в Гонконг, где стал игроком клуба «Вэлли».

В 2018 году, получив спортивное гражданство, Грант Кемп был впервые вызван в сборную Гонконга для участия в чемпионате Азии по регби, который был одним из подготовительных этапов для гонконгцев в плане борьбы за место на чемпионате мира в Японии. Не сыграв ни одного матча, Кемп всё же стал чемпионом Азии. 24 октября того же года вызван в сборную для подготовки к финальному утешительному турниру, победитель которого отобрался бы на чемпионат мира в Японию. 11 ноября 2018 года он дебютировал в Марселе матчем против Германии, а 23 ноября сыграл на том же турнире против Канады свой второй матч (в итоге на турнир отобралась Канада).

В 2019 году Кемп в составе клуба «» выступил на новом турнире , попав в заявку на матч против австралийского клуба «Уэстерн Форс» (игра завершилась победой австралийской команды 45:22, Кемп вышел в стартовом составе под номером 3). В том же году Кемп сыграл три матча за сборную Гонконга на чемпионате Азии по регби, который гонконгцы в отсутствие главных фаворитов в лице Японии, чья сборная готовилась к Кубку мира, выиграли во второй раз подряд.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Регбисты ЮАР
Регбисты Гонконга
Игроки РК «Саут-Уэстерн Дистриктс Иглз»
Игроки РК «Саутерн Кингз»
Чемпионы Азии по регби
Игроки сборной Гонконга по регби